Petra Nováková (ur. 17 sierpnia 1993 w Karlowych Warach) – czeska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Lk Slovan Karlovy Vary.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2013 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race oraz Pucharze Słowiańskim. Do jej największych sukcesów należą trzy zwycięstwa w konkursach drugiego z tych cykli. W 2014 r. wystąpiła także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, gdzie wystąpiła m.in.: w ćwierćfinale sprintu techniką dowolną, zajmując ostatecznie 24. pozycję. Jej brat Michal również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Uwagi 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Karlowych Warach
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993